CVW steht als Abkürzung für:

 Carrier Air Wing, ein Geschwader von Kampfflugzeugen der US Navy auf einem Flugzeugträger
 CVW-Privatbank, regionale Privatbank im Landkreis Fürth, Bayern

Abkürzung